W Rumunii
 Tămășești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bălești
 Tămășești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Zam
 Tămășești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Ariniș